Jornal do Comércio — sediado em Porto Alegre, em atividade desde 1933
 Jornal do Commercio — sediado na cidade do Rio de Janeiro, que teve atividade entre 1827–2016
 Jornal do Commercio (Manaus) — sediado no Amazonas, em atividade desde 1904
 Jornal do Commercio (Porto Alegre) — sediado no Rio Grande do Sul, que teve atividade entre 1864–1911
 Jornal do Commercio (Recife) — sediado em Pernambuco, em atividade desde 1919
 Jornal do Commercio Football Club — antigo clube esportivo brasileiro

Desambiguações de clubes
Desambiguações de jornais